A Tállya Községi Sportegyesület, egy 1959-ben alapított magyar labdarúgóklub. Székhelye: Tállya.

Története 

A Tállya KSE jogelődje 1959−ben alakult meg. A krónika első részében végig kísérjük a csapat szereplését az elmúlt 50 évben.
Terjedelmi okok miatt nem törekedhettünk a teljességre minden esetben, ám igyekeztünk a legfontosabb történéseket megörökíteni.
Az 1959/60. évi bajnokságban a Tállya 4. helyen zárt. A korabeli sajtóban megjelent − tabella így festett:
Az 1960/61. évi küzdelmekben is a Szerencs járási bajnokság−
ban küzdött a csapat. A tabellát nem sikerült felkutatni, ám az a
tény miszerint az 1961/62. évi
küzdelmekben már a megyei
II−ben rúgták a tállyai focisták
a labdát, azt sejteti: bajnokságot nyertek!
Az 1961/62. megyei II. Keleti csoport élmezőnyében volt a Tállya,
miként az 1962/63−as bajnokságban is. Előbbi végtabelláját nem
sikerült felkutatni csak a 17. forduló utáni állást (2. hely). Utóbbi
küzdelemben 2. helyezést ért el a csapat.
1963. ősszel a félidényes bajnokságban 5. lett a csapat a megyei II−
ben. Az 1964−es év hozta meg a tállyai futball első nagy sikerét:
bajnok lett a csapat a megyei II. Keleti cso−
portban, sőt a sportszerűségi versenyt is
megnyerte! Ezt igazolja az itt látható újság−
cikk részlet.
1964 Megyei II−es bajnokcsapat edzője:
Sztrányai József volt. A keret: Benedek
Ferenc, Szárnya László, Pozsonyi Zoltán,
Dudovics István, Novák István, Holló
László, Pekó József, Mihalecz Vilmos,
Takács Miklós, Tolvéth I. Rezső, Tolvéth II.
János, Pál József, Bodnár Miklós, Kiss I.
Imre, Kiss II. László, Kalina László.
1965−ben a megyei I. osztályú bemutatkozás remekül sikerült: újonc−
ként az előkelő 4. helyen zárt a csapat. Edző: Csoó Sándor. A játékos
keret: Lévai István, Szívós Sándor, Toltvéth I. Rezső, Dudovics István,
Pekó József, Mihalecz Vilmos, Tóth, Bodnár Miklós, Pál József, Kiss
László, Tolvéth II. János, Szárnya László, Szabó Sánsor, Jurák
Sándor, Keszthelyi Zoltán.

Játékoskeret 
 Kapusok: Tarr Tibor, Hegedűs István

 Védők: Bihari Gyula, Paranai Gábor, Varga Máté, Molnár Zsolt, Tóth Szabolcs

 Középpályások: Németh Béla, Németh Dénes, Brankovics Péter, Nyitrai Dávid, Horváth Benjamin, Horváth Bence, Tóth Alex

 Támadók: Orosz Tamás, Mihálszki Csaba, Mihálszki Norbert, Zsarnai Róbert, Tóth Tamás

 Vezetőedző: Pachinger János
 Kapusedző: Haraszon László

Sikerek 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei labdarúgó-bajnokság (első osztály)
 Bajnok: 2013–14, 2014–15
Magyar labdarúgókupa 
 nyolcaddöntő: 2020-21

Jegyzetek

Források
 A Tállya Községi Sportegyesület oldala a magyarfutball.hu-n

Borsod-Abaúj-Zemplén megye labdarúgócsapatai
1959-ben alapított labdarúgócsapatok
Magyar labdarúgócsapatok
Tállya